Фурдре́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Тернье. Округ коммуны — Лан.

Код INSEE коммуны — 02329.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 404 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 267 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 218 были экономически активными, 49 — неактивными (показатель активности — 81,6 %, в 1999 году было 71,0 %). Из 218 активных жителей работали 201 человек (106 мужчин и 95 женщин), безработных было 17 (9 мужчин и 8 женщин). Среди 49 неактивных 17 человек были учениками или студентами, 22 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Фурдрен 

Коммуны департамента Эна